Релінг — елемент конструкції судна, залізні стійки з поздовжніми прутами, що замінюють іноді фальшборт.
 Релінг — громада в Німеччині, у землі Баварія.

Див. також 
 Рейлінги